Ел Корсел има више значења:

 Ел Корсел (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Корсел (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Корсел (Тлачичука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Корсел (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику